Kellman ist der Name folgender Personen:

 Barnet Kellman, US-amerikanischer TV- und Filmregisseur
 Denis Kellman (* 1958), Politiker aus Barbados von der Democratic Labour Party (DLP)
 Joel Kellman (* 1994), schwedischer Eishockeyspieler
 Joseph Kellman (* 1920), US-amerikanischer Unternehmer
 Peter Kellman (* 1945), US-amerikanischer Antikriegsaktivist, Autor und Gewerkschaftsführer

Siehe auch:
 Kellmann
 Källman
 Kehlmann